Slag bij Legnica (of Slag bij Liegnitz) kan verwijzen naar:
 De Slag bij Legnica van 1241 tussen het Mongoolse Rijk en Polen;
 De Slag bij Legnica van 1760 in de zevenjarige oorlog;
 De Slag bij de Katzbach van 1813 (in de napoleontische oorlogen), die nabij Legnica werd uitgevochten.